Я́гов () — немецкая фамилия:

 Ягов, Вальтер фон (1867—1928) — немецкий военачальник.
 Ягов, Готлиб фон (1863—1935) — немецкий дипломат.
 Ягов, Дитрих фон (1882—1945) — немецкий государственный и политический деятель.
 Ягов, Матиас фон (1490—1544) — немецкий религиозный деятель.
 Ягов, Олег Васильевич (род. 1970) — российский историк, доктор исторических наук, профессор.
 Ягов,  Фридрих фон (1771—1857) — прусский военачальник, генерал от инфантерии, участник Наполеоновских войн.